Bobrek ist der Name von mehreren Ortschaften im heutigen Polen:

 Bobrek (Chełmek), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Chełmek
 Bobrek (Stromiec), in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Stromiec
 Bobrek (Bytom), Stadtteil von Bytom, in der Woiwodschaft Schlesien
 Bobrek (Cieszyn), Stadtteil von Cieszyn, in der Woiwodschaft Schlesien
 Bobrek (Sosnowiec), Stadtteil von Sosnowiec, in der Woiwodschaft Schlesien
 Bobrek-Karf, Name einer ehemaligen deutschen Gemeinde in Oberschlesien, seit 1951 Bytom eingemeindet